Трактор — сільськогосподарський транспорт
 Трактор — присілок, Можгинський район, Удмуртія, Росія